Hyalopomatus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marenzeller 1978, emend. Kupriyanova, 1993. Hyalopomatus ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hyalopomatus